

Солтикув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Солтикув — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства